Sezóna 2001/2002 byla 28. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal FC Barcelona.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002